Мюль

 (также мюль, мюля, мюль-дженни) — прядильная машина XVIII—начала XX веков изобретённая Сэмюэлем Кромптоном.
 Мюль — в XVI веке туфли без задников.
 Мюль, Марсель (1901—2001) — французский саксофонист.
 Мюль, Отто (1925—2013) — австрийский художник, один из основателей венского акционизма.
 Мюль, Лукас (род. 1997) — немецкий футболист.

Примечания